Золотарьо́в () — російське прізвище, утворене від золотарь («золотар»).
 Золотарьов Анатолій Іванович (1934—2006) — міністр промисловості будівельних матеріалів УРСР, заслужений працівник промисловості України, народний депутат України 2-го скликання.
 Золотарьов Андрій Володимирович (1965) — український політолог, керівник центру «Третій сектор».
 Золотарьов Василь Андрійович (справжнє прізвище — Куюмжі; 1872—1964) — композитор, педагог.
 Золотарьов Василь Дмитрович — учасник повстання на броненосці «Потьомкін».
 Золотарьов Віктор Володимирович (1889—1966) — заслужений артист УРСР.
 Золотарьов Віктор Олександрович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Гілель Золотарьов (1865—1921) — лікар, відомий своїм лідерством у нью-йоркському єврейському/їдишському анархістському русі.
 Золотарьов Євген — заступник голови політвиконкому партії «Пора».
 Золотарьов Євгеній Михайлович — старшина 2-ї статті Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Золотарьов Володимир Юхимович (1920 — ?) — радянський футболіст і тренер.
 Золотарьов Іван Григорович — генерал-майор.
 Золотарьов Микола Гаврилович (1908—1995) — якутський письменник.
 Золотарьов Олег Дмитрович (1953) — сільський голова селища Одноробівка, Золочівського району, Харківської обл.
 Золотарьов Олександр Йосипович (1879—1938) — державний та політичний діяч, журналіст, член УЦР.
 Золотарьов Олексій Борисович — засновник Київського годинникового заводу, розмір частки у статутному капіталі становить 95 %.
 Золотарьов Олексій Олександрович (1948) — український кінооператор.
 Золотарьов Юрій Анатолійович (1983—2017) — капітан (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Золотарьово
 Золотар (значення)

Російські прізвища